Сергей Иванович Ма́ркин () — московский профессиональный художник-живописец (звание художник с 1927) и художник-декоратор театра ТРАМ (современный Ленком) (1928—1929), выборный член Московского отдела ИЗО Наркомпроса, член РАПХ, затем Московского областного союза советских художников (МОССХ, c 1932).

По исследованиям историка и искусствоведа О. О. Ройтенберг, он известен «умиротворённо-сосредоточенными» пейзажами. Критики отмечали оригинальность его композиционного мышления и обострённое чувство времени.

Автор картин на темы истории революции и гражданской войны, жанровых полотен, портретов, пейзажей. Принимал участие в оформлении Москвы к революционным праздникам. Мастер городского пейзажа и сюжетных композиций передающих дух предвоенной эпохи. Входил в Плеяду художников 1920—1930-х годов. Работал в МОССХ. Погиб в боях под Москвой в первый год Великой Отечественной войны.

Биография 

Родился  года в в Москве.

Отец был родом из сельца Городищи, Бронницкого уезда, Спасской волости, Московской губернии. В начале 1900-х годов семья переехала в район Благуша (Сокольники), на окраине Москвы у макаронной фабрики И. Л. Динга.

Образование 

В 1916 году окончил Переведеновское городское муниципальное училище, Москва, Большая Семёновская улица.

В 1911—1916 годах начал получать художественное образование в воскресных классах Императорского Строгановского Центрального художественно-промышленного училища.
 В 1916—1918 годах учился в Строгановском центральном художественно-промышленном училище (СЦХПУ).
 В 1918—1920 годах — в Первых Государственных свободных художественных мастерских (ГСХМ) у Ф. Ф. Федоровского.

C 1920 года он стал студентом основного отделения ВХУТЕМАСа:
 1 курс — педагог Н. А. Удальцова
 2 курс — педагог А. А. Осмёркин.

Дебютные работы Сергея Маркина сулили ему большой успех. Выставочное бюро НКП со стен ВХУТЕМАСа отобрало его рисунки и ещё 10 художников для музеев.

Затем (до 1927 года) С. И. Маркин продолжил обучение во ВХУТЕИНе на станковом отделении живописного факультета, где его учителем был А. В. Шевченко.

В 1927—1928 годах служил в РККА.

Работа и творчество 

Сергей Маркин вошёл в «плеяду» молодых художников лирико-романтической ориентации, начинавших на рубеже 1920—1930-х годов, и «забытых» на полвека по идеологическим соображениям.

В 1929 году в изобразительном искусстве СССР произошёл «Великий перелом» — прошли последние выставки всех зарегистрированных обществ. После этого началась «культурная революция», где цензоры просеивали враждебные мелкобуржуазные художественные течения. Этих художников объединял нравственный максимализм, поэтому начало их творческих биографий оказалось звёздным мгновением.

В 1928—1932 годах С. И. Маркин работал художником-декоратором в московском Театре рабочей молодёжи (ТРАМ), где он, по образному выражению О. Ройтенберг, «расширял пространственно-временные границы воображения на сценах спектаклей».

Работал в Московской организация Союза советских художников (МОССХ или Московское общество художников), где принимал участие в организации выставок. В 1932 году по его инициативе была организована выставка художников не вступивших в профессиональные общества. После этого началась эпоха соцреализма, в которую выпускники Вхутемаса 1925—1935 годов уже мало вписывались со своей эстетикой. Они ярко начали, но затем сгинули в лагерях, на войне или, в лучшем случае, оказывались «не у дел».

В 1932 году пытался вступить в РАПХ.

23 сентября 1932 года принят в МОССХ. В марте 1936 года выступал в МОССХ на дискуссии по борьбе с формализмом со словами: «Группировки свелись к групповщине».

Про Сергея Маркина него говорили, что он был с буйным нравом, похожий на Маяковского и заряженный им. Популярнейший в МОССХЕ, острый на язык правдолюбец, словом и делом сражавшийся за справедливость. В спорах ему не было равных.

По воспоминания жены, «Кумир Сергея — В. Маяковский. Начал меня водить в Политехнический, потом к Мейерхольду, в музей к его любимым французским художникам. Прежде всего к танцующим мальчикам Матисса. Потом Пикассо, Ренуар, Мане, Гоген и снова Матисс. У картин не разговаривал. Иногда: „вот видишь“, „нравится“?».

Цвета и гармонию его картин высоко ценил C. Б. Никритин, который отмечал: 

В целом, наследие мастеров «плеяды» довоенных советских художников отличает не экзотичность более поздних специфически советских сюжетов, а подлинное художественное качество: прихотливый колорит и экспрессия живописи, мастерство рисунка, острота композиции. А ещё — стремление к диалогу с каждым зрителем в отдельности, соразмерность эмоций, возникающих по обе стороны холста, картона или листа бумаги.

Редкой художественной «хроникой» предвоенного времени воспринимается картина «Красноармейцы» (1940), представленная в Вологодской областной картинной галерее.

Война 

После возвращения из командировки с Северного Кавказа с июля 1941 года работал по художественной маскировке Кремля и центра Москвы.

18 октября 1941 года C. И. Маркин во время битвы за Москву ушёл добровольцем в ополчение. Куйбышевским районным военкоматом был направлен в Йошкар-Олу на радиокурсы телеграфной роты.

В январе 1942 года он прибыл на подмосковный фронт в отдельный батальон связи 49 отдельной стрелковой бригады. 7 января 1942 года бригада вошла в состав 20 армии Западного фронта под командованием Власова. 49-я отдельная стрелковая бригада полковника Н. Н. Якимова, прибыла с Урала и заняла оборону между 18-й стрелковой и 9-й гвардейской стрелковой дивизиями.

17 января 1942 года С. И. Маркин написал последнее письмо матери, где указал свой новый адрес — «Полевая почта № 1607».

Приказ Жукова от 14 января гласил: «Подвижная группа 20-й армии, введённая в прорыв, имеет задачей нанести удар в направлении Середа, Гжатск, охватывая его с северо-запада.» Дальнейшая директива от 20 января указывала: «Командарму-20 — главной группировкой безостановочно наступать в направлении Середа, Златоустово, ст. Касня.»

Таким образом, удачно начавшийся прорыв 20-й армии под Волоколамском закончился затяжными наступательными боями с перешедшими к обороне немцами: 6-я танковая, 106-я и 35-я пехотные дивизии, были отмечены части 7-й и 11-й танковых и 14-й моторизованной дивизий. Они при отходе прикрывались арьергардами (от роты до батальона), усиленными 2-3 танками и артиллерией.
Попытки армии преодолеть вражескую оборону к положительным результатам не привели.

В Краткой справке о боевой деятельности 49 отдельной стрелковой бригады написано: 

Сергей Иванович Маркин был тяжело ранен и скончался от ран в феврале 1942 года в полевом госпитале № 111 у деревни Середа (которую освободили 19 января). Был похоронен в братской могиле у деревни Середа (Московская область).

Семья 

Семья жила в сельце Городище (Бронницкий уезд, Московская губерния, c 1903 года в Москве (район Благуша).
 Отец — Иван Петрович (1873—1933), агент по снабжению и инженер «Товарищества Динг» (1900—1915), ставшей с 1922 года Мельнично-макаронной фабрикой № 1, Московского совета народного хозяйства Моссельпром.
 Мать — Вера Сергеевна (в дев. Никольская; 30 сентября 1883 — 26 февраля 1968. — двоюродная сестра артиста Малого театра Сашин-Никольский, Александр Иванович), работала в «Поликлинике имени X-летия Октября».
Братья и сёстры (по возрасту):
 Татьяна (1905—2000), учитель физики и инженер (жена философа В. С. Молодцова)
 Николай (1907—1978), инженер-конструктор авиационных и ракетных двигателей.
 Мария (1911—1914).
 Михаил (1913—1984), учитель физкультуры и тренер.
 Пётр (?.04.1915 Городище — 5.09.1937 Бутовский полигон), репрессирован, расстрелян в 22 года (в семье считали что он пропал без вести).
 Александр (1920—1997), гимнаст, военный медик.

Жена — Мария Семёновна (12 декабря 1908 — 24 февраля 1994, дочь инженера С. С. Ильина (1881—1965) — химик-аналитик, вспоминала:

 Дочь — Маркина, Светлана Сергеевна (1936—2020) — врач эпидемиолог, Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии.

Адреса связанные с С. И. Маркиным 
Родился и всю жизнь прожил в Москве:
 Измайлово (район Москвы) или Благуша — здесь С. И. Маркин провёл детство, там у родителей была его художественная мастерская.
 Лобковский переулок, дом 1 — знаменитый дом на Чистых прудах, откуда С. И. Маркин писал прославившие его исторические виды центра Москвы.
 Кинотеатр Колизей — в соседнем доме (Чистопрудный бульвар, 19) жила семья художника.
 Болшево (станция) — летом здесь семья снимала дачу. Много этюдов из этого района Подмосковья.

Выставки 

Участие в выставках:

 1934 — Москва: Персональная выставка живописи маслом С. И. Маркина: Каталог. Дом советских писателей. Представлено 43 работы
 1934 — Москва: «Выставка начинающих молодых художниклв г. Москвы»
 1935 — Москва: Отчётная выставка в МООСХ «Донбасс в живописи»
 1936 — Москва: Выставка «Москва в живописи и графике»
 1937 — Москва: «Первая выставка акварельной живописи московских художников»
 1939 — Москва: «Всесоюзная выставка молодых художников, посвящённая 20-летию ВЛКСМ»
 1940 — РСФСР: «Передвижная выставка произведений московских и ленинградских художников по городам Поволжья»
 1940 — Москва: «Седьмая выставка Союза московских художников»
 1965 — Москва. Выставка художников погибших на войне
 1975 — Москва. Выставка к 30-летию победы
 1977 — Москва: «Художники первой пятилетки» («Однодневная выставка» в МДХ, 31 октября)
 1980 — ГТГ: «Москва в русской и советской живописи», вошёл в каталог выставки.
 1985 — Москва. Выставка к 40-летию победы
 1990 — ГТГ: «Тридцатые годы»<ref>Каталог выставки «30-е годы». 1992.</ref>
 1992 — Московские художники 1920—1930-х годов.
 2017 — Государственная Третьяковская галерея Москва сквозь века.
 2020 — ВХУТЕМАС 100: Школа авангарда, в Музей Москвы, раздел «Живфак ВХУТЕМАС»
 2021 — За фасадом эпохи — выставка в Галеев-галерея.

 Членство в организациях 
 1928—1930 «Общество РОСТ»
 Московская организация Союза советских художников (МОССХ)
 Творческое объединение «Всекохудожник»
 Творческое объединение «Московское товарищество художников»

 Память 

 Имя «Маркин Сергей» выбито на мемориальной доске установленной в Московском Доме художника.
 Картина С. И. Маркина в 2015 году была изображена на обложке книги Эфраима Севела «Почему нет рая на земле».

Картины С. И. Маркина экспонируются в городах и музеях:
 Москва → Государственная Третьяковская галерея
 Вологда → Вологодская областная картинная галерея
 Донецк → Сталинская картинная галерея (Донецкий областной художественный музей). «Дорога в Макеевку» Коллекция пострадала во время войны (1941—1945).
 Стаханов → Стахановский историко-художественный музей
 Тбилиси → Государственный музей искусств Грузии
 Чебоксары → Чувашский государственный художественный музей.

В 2018 году произведения С. И. Маркина изучались в художественном курсе «АвангардЛаб» в Москве (при Еврейский музей и центр толерантности).

 Произведения художника 
Декорации к театральным постановкам в ТРАМе, современный Ленком:
 Зелёные огни — пьеса 1928 года.
 Зови Фабком — пьеса 1928 года.
 Дай пять — пьеса 1929 года, постановка П. Соколова.
 и другие.

 Открытки 
 № 7. Маркин И. С. (1903—1942) «Чистопрудный бульвар зимой», 1932, холст, масло. (Открытка напечатана в 1962 году).

 Картины и этюды 

 Галерея работ 
Основные рисунки и картины в хронологическом порядке:

 См. также 
 Плеяда художников 1920х — 1930х годов
 Неужели кто-то вспомнил, что мы были… (книга, 2004, 2008)

 Примечания 

 Литература 
В хронологическом порядке:
 Выставка художников-одиночек // Пролетарское искусство. 1932. № 7/8. С. 29.
 Художники РСФСР за 15 лет: (1917—1932) Каталог юбилейной выставки живописи, графики, и скульптуры. Л.: , 1933.
 Художник, живописец, декоратор и гравёр по дереву Сергей Иванович Маркин: выставка в клубе им. М. Горького / Всероссийский кооперативный Союз работников изобразительных искусств; отв. ред. Ю. М. Славинский. Москва: Всехудожник, 1934. 6 с. С портретом. тираж 500, цена 15 коп.
 Справочник выставок советского изобразительного искусства. Т. 1 (1917—1932); Т. 2 (1933—1940). М.: , 1967.
 Москва в русской и советской живописи. М: ГТГ, 1980.
 Ройтенберг О. О. Москва в творчестве художника // Искусство. 1980. № 8.
 Московские художники в дни Великой Отечественной войны: Воспоминания. Письма. Статьи. / Ред. П. К. Суздалев, Сост. В. А. Юматов. М.: Советский художник, 1981. 511 с.
 Ройтенберг О. О. Они погибли на войне // Искусство. 1985. № 4.
 Московские художники 20-30-е годы. Каталог. М.: МОСХ, ЦДХ, 1991.
 Ройтенберг О. О. Неужели кто-то вспомнил, что мы были… : Из истории художественной жизни. 1925—1935. М.: Галарт, 2008. 559 с.
 Соснина Л. Г. Классическая коллекция в Вологде // Наше Наследие. 2008. № 86. С. 32-40.
 Иванова-Веэн Л. И. Маркин С. И.: 1927 Живфак // ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН: Москва-Ленинград: Выпускники 1920—1930: Справочник. : АртКомМедиа, 2010. С. 14. (всего 48 с. Тираж 500 экз.)
 Богатов Е. А. Стилистические и композиционные аспекты в формировании творческого метода художника С. И. Маркина: Тезисы доклада 3 апреля 2019 года в Отделе личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва: МХО, 2019. 4 с.
 Cергей Маркин // ВХУТЕМАС 100: школа авангарда: Каталог выставки Музея Москвы / авт.-сост. К. Л. Гусева, А. Н. Селиванова. Москва: ABCdesign, 2021. C. 120—121.
 Диденко Ю. В.'' Маркин Сергей Иванович: (Каталожные № 133—138) // Каталог собрания Живопись первой половины XX века. Т. 6. Кн. 3. (буквы М-П). Москва: Август Борг, 2022. С. 69-71. (Каталог собрания Государственной Третьяковской галереи; Серия Живопись VIII—XX веков).

Ссылки 

 Сергей Маркин — русское искусство: XX век.
 Масловка Городок художников — Каталог выставок
 Сергей Маркин и его картины на сайте Чувашского государственного художественного музея
 С. И. Маркин на сайте «История России в фотографиях»

Члены Московского Союза художников
Художники Москвы
Маркины (Москва)
Театральные художники русского авангарда
Художники СССР
Художники-пейзажисты СССР
Художники-портретисты СССР
Театральные художники СССР
Акварелисты СССР
Члены Союза художников СССР
Художники России XX века
Экспоненты Третьяковской галереи
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Плеяда художников 1920—1930-х годов